Sivkovich ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Sivkovich (1881–1968), deutscher Politiker (DDP, FVP), MdR
 Johann von Sivkovich (1779–1857), österreichischer Feldmarschalleutnant und Inhaber des Infanterieregiments Nr